Stadion Letná může označovat:

 Letná (Zlín, stadion) – fotbalový stadion ve Zlíně
 Stadion Sparty na Letné – neformální pojmenování stadionu Sparty Praha